Constantinovca este numele următoarelor localități:

 Constantinovca - sat din cadrul comunei Pervomaisc, din raionul Căușeni, Republica Moldova.
 Constantinovca - localitate centru de comună în Raionul Edineț, Republica Moldova.
 Constantinovca - sat din cadrul comunei Vladimirovca din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova.
 Constantinovca - sat din cadrul comunei Valea Adâncă din Unitățile Administrativ-Teritoriale din Stînga Nistrului, Republica Moldova.

Localități omonime din Republica Moldova